Nesti ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Nesti (Rapper) (* 1977, eigentlich Jens Ernest), deutscher Rapper
 Filippo Nesti (1780–1849), florentinischer Paläontologe
 Fulvio Nesti (1925–1996), italienischer Fußballer
 Mauro Nesti († 2013), italienischer Rennfahrer
 Piergiorgio Silvano Nesti (1931–2009), Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche

Nesti steht außerdem für:
 Nester, ein thrakischer oder illyrischer antiker Volksstamm

NESTI ist Abkürzung für:
 OECD Working Group of National Experts on Science and Technology Indicators

NESTI